Толстая квакша () — вид бесхвостых земноводных из семейства Phyllomedusidae. Эндемик Мексики. Первоначально был описан в составе рода Phyllomedusa, затем в 1968 году выделен в отдельный монотипический род Pachymedusa, а в 2010 году включён в состав рода Agalychnis.

Описание 
Крупная ночная древесная лягушка (около 10 см). Общая окраска верха зеленоватая с отдельными белыми пятнами, низ белый. Ловят насекомых. Днём прячутся в норах, под камнями и бревнами. Самки крупнее самцов. Встречаются в Мексике.

Примечания

Ссылки 
 Pachymedusa dacnicolor
 Pachymedusa dacnicolor

Яркоглазые квакши
Животные, описанные в 1864 году
Земноводные Северной Америки
Таксоны, описанные Эдвардом Копом